Darius Shaquille Leonard dit « Darius Leonard », né le  à Nichols en Caroline du Sud, est un joueur américain de football américain. Linebacker, il joue pour les Colts d'Indianapolis de la National Football League (NFL).

Biographie

Carrière universitaire 
Étudiant à l'université d'État de Caroline du Sud, il a joué pour leur équipe des Bulldogs de 2014 à 2017.

Carrière professionnelle 
Il est sélectionné au deuxième tour, , lors de la draft 2018 de la NFL par les Colts d'Indianapolis. 

Il a un impact immédiat au sein de la défense des Colts à sa première saison professionnelle. Il termine la saison en tant que meilleur plaqueur de la ligue avec 163 plaquages, dont 111 seul, en plus de réaliser 7 sacks, le deuxième plus haut nombre parmi les joueurs débutants. Ses performances lui permettent de remporter le titre de débutant défensif de l'année dans la NFL en plus d'être sélectionné dans la première équipe-type All-Pro de la ligue.

Statistiques 

| 2018 || Colts d'Indianapolis || 15 || 163 || 111 || 52 || 7 || 2 || 38 || 8 || 0 || 4 || 2
|-
| 2019 || Colts d'Indianapolis || 13 || 121 || 71 || 50 || 5 || 5 || 92 || 7 || 1 || 2 || 0

| 284 || 182 || 102 || 12 || 7 || 130 || 15 || 1 || 6 || 2

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1995
Naissance dans le comté de Marion (Caroline du Sud)
Joueur américain de football américain
Linebacker
Joueur sélectionné au Pro Bowl
Joueur de football américain des Bulldogs de South Carolina State
Choix de draft des Colts d'Indianapolis
Joueur des Colts d'Indianapolis